Плёс:

 Плёс — широкое водное пространство или часть водоёма, отличающаяся большей (по сравнению с соседними водными участками) глубиной.
 Плёс реки — глубоководный участок русла реки, расположенный между перекатами.
 Озёрный плёс — более или менее широкая часть водоёма, отличающаяся большей (по сравнению с соседними водными участками) глубиной.
 Плёс — большой участок реки с глубинами, обеспечивающими работу водного транспорта без значительных работ на землечерпание.
 Бьеф, или плёс — так называется горизонтальная часть русла канализованных рек и каналов, отделяющаяся одна от другой изменениями уровня воды; в таковых местах находятся обыкновенно гидротехнические сооружения, служащие для прохода судов с одного уровня к другому, за которыми и образуются бьефы такой глубины, что суда могут в них плавать совершенно свободно.

Топоним в России 
 Плёс — город в Ивановской области.
 Плёс — хутор в Алексеевском районе Волгоградской области.
 Плёс — село в Фёдоровском районе Саратовской области.
 Плёс — железнодорожная станция Приволжской железной дороги.

См. также 
 Холодный Плёс
 Фарватер